est une expression anglaise signifiant « baiser de la mort ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , téléfilm britannique diffusé le  sur  ;
 , titre original de Baiser de mort,  de la  de Max la Menace () ;
 , titre original du Baiser de la mort,  de la  de .

Musique 

 , album de Jadakiss sorti le  ;
 , album de Motörhead sorti le .

Cinéma 

 Kiss of Death, L'Étrange Aventure de l'ingénieur Lebel (), film muet suédois de Victor Sjöström sorti en 1916 ;
 , titre original du Carrefour de la mort, film américain d'Henry Hathaway sorti en 1947 :
 , film de Mike Leigh sorti en 1977 ;
 , film américain de Barbet Schroeder sorti en 1995.

Voir aussi